

Eventos 
 Evangelista Torricelli inventa o barômetro de mercúrio

Nascimentos

Falecimentos

Ver também 
 1642 na ciência
 1644 na ciência

Século XVII na ciência
Ciência